

Geografia

Austria 
 Sankt Sigmund im Sellrain – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Włochy 
 Sankt Sigmund – miejscowość

Zobacz też 
 St. Sigmund
 Św. Zygmunt